L'inostrancevia (gen. Inostrancevia) è un terapside estinto, appartenente ai gorgonopsi. Visse nel Permiano superiore (circa 254 - 260 milioni di anni fa) e i suoi resti fossili sono stati ritrovati in Russia. È il più grande gorgonopside conosciuto.

Descrizione 
Questo animale era di grandi dimensioni e poteva raggiungere una lunghezza di 3,5 metri. Il solo cranio era lungo anche 60 centimetri. Quest'ultimo era stretto e dotato di un muso allungato, con forti denti superiori simili a canini, lunghi fino a 15 centimetri (con una radice lunga la metà della lunghezza dell'intero dente). Nella premascella erano presenti altri denti aguzzi ma più corti, simili a incisivi. Il corpo era snello e le zampe erano relativamente corte, sporgenti dal corpo in modo più o meno obliquo. Le zampe erano munite di cinque dita artigliate, mentre la coda era relativamente corta.

Classificazione 
I primi fossili di questo animale vennero ritrovati nell'Oblast di Arcangelo, nella zona del fiume Dvina. Il paleontologo russo Vladimir P. Amalitsky condusse i lavori di scavo durante la fine del Diciannovesimo Secolo, che portarono alla scoperta di numerosi fossili di tetrapodi tra cui Inostrancevia. Furono rinvenuti due scheletri quasi completi, oltre ad altro materiale incompleto; uno dei due scheletri venne montato ed esposto a San Pietroburgo nel 1900, e l'altro scheletro venne ricostruito ed esposto qualche anno più tardi. La specie tipo è Inostrancevia alexandri, descritta postuma nel 1922 dallo stesso Amalitsky. Nel 1927 Pravoslavlev descrisse un'altra specie, I. latifrons, proveniente dallo stesso giacimento e basata su un cranio. Altre specie attribuite a questo genere sono I. vladimiri, descritta dallo stesso Pravoslavlev come un genere a sé stante (Amalitzkia) ma attualmente considerata un sinonimo di I. latifrons, e I. uralensis, descritta nel 1974 da Tatarinov e basata su una scatola cranica frammentaria proveniente dalla zona di Orenburg. 

Inostrancevia è un tipico rappresentante dei gorgonopsi, un gruppo di terapsidi carnivori molto diffusi nel Permiano superiore. Inostrancevia in particolare è considerato una delle forme più derivate del gruppo, ed è il genere eponimo della sottofamiglia Inostranceviinae, comprendente forse anche il più piccolo Pravoslavlevia. Altri gorgonopsi derivati, affini a Inostrancevia, sono i Rubidgeinae, tra cui Rubidgea, Aelurognathus e Sycosaurus.

Di seguito è mostrato un cladogramma tratto dal lavoro di Gebauer del 2007:

Paleoecologia 
Inostrancevia doveva essere uno dei massimi predatori del suo ambiente. È probabile che questo animale attaccasse anche grandi erbivori come i pareiasauri del genere Scutosaurus, i cui resti sono stati ritrovati negli stessi luoghi.

Nella cultura di massa 

L'inostrancevia è una delle creature protagoniste della prima stagione della serie tv britannica di fantascienza Primeval, appare inoltre nel documentario della BBC L'impero dei mostri - La vita prima dei dinosauri.
Una ricostruzione di inostrancevia è presente nel Parco della Preistoria di Rivolta d'Adda, alle prese con uno scutosauro, un pareiasauro; in passato questa ricostruzione era identificata col nome di Sauroctonus.
L'inostrancevia è una delle creature che si trovano nel videogioco Dino Crisis 2, nella zona vulcanica.

Bibliografia 
 Amalitzky, V., 1922, Diagnoses of the new forms of vertebrates and plants from the upper Permian of North Dvina: Bulletin de l'Academie des Sciences, Saint Petersburg, 6th series, v. 16, p. 329-340.
 Pravoslavlev, P. A., 1927, Gorgonopsidae from Professor Amalitzki's excavations in the northern Dvina: In: Excavations by Professor Amalitzki in the northern Dvina III: Akad. Nauk. Leningrad, 117pp
 Ivakhnenko, M. F. (2001). "Tetrapods from the East European Placket—Late Paleozoic Natural Territorial Complex.". Proceedings of the Paleontological Institute of the Russian Academy of Sciences (in Russian) 283: 1–200 
 Gebauer, E.V.I. (2007). Phylogeny and evolution of the Gorgonopsia with a special reference to the skull and skeleton of GPIT/RE/7113 ('Aelurognathus?' parringtoni). Tübingen: Eberhard-Karls Universität Tübingen. pp. 1–316.

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Gorgonopsi